Rod Pelley – hockeista su ghiaccio canadese
 William Dudley Pelley – politico, giornalista e scrittore statunitense

Altre pagine
 Le Pelley